Марк Эдвард Келли (; род. 21 февраля 1964, Орэндж, Нью-Джерси) — американский астронавт и политик. Сенатор от штата Аризона со 2 декабря 2020 года, представляет Демократическую партию.

Келли имеет брата-близнеца — Скотта Келли, который также состоял в отряде астронавтов.

Образование 
Марк Келли окончил среднюю школу в 1982 году в населенном пункте Вест Орэндж (West Orange), штат Нью-Джерси.
В 1986 году Келли окончил с отличием Академию торгового флота США (United States Merchant Marine Academy) и получил степень бакалавра в области морской инженерии и навигации. Академия торгового флота США — одна из пяти военных академий США, которая готовит специалистов торгового флота и находится в Кингс Пойнт (Kings Point), штат Нью-Йорк. Келли изучал кораблестроение, морской транспорт, навигацию и морское право. Степень магистра Келли получил в 1994 году после окончания Военно-Морской школы США (U.S. Naval Postgraduate School).

Карьера морского лётчика 
В 1987 году Келли прошёл лётную подготовку на штурмовике А-6 «Интрудер» и стал морским лётчиком. Келли проходил службу в Японии на авианосце «Мидуэй». В 1989 году авианосец «Мидуэй» отправился в Персидский залив, где обеспечивал охрану нефтяных танкеров. В 1991 году авианосец участвовал в военной операции «Буря в пустыне», Келли выполнил 39 боевых вылетов.

Келли имеет более 3500 часов налёта на самолётах более 40 типов, и совершил более 375 посадок на авианосец.

Карьера астронавта 

Келли, вместе со своим братом-близнецом Скоттом Келли, был отобран в группу подготовки астронавтов в мае 1996 года. С августа 1996 года Келли проходил двухлетнюю космическую подготовку. Осенью 1998 года Келли стал пилотом шаттла. Первый космический полёт в качестве пилота шаттла «Индевор» STS-108, Келли совершил в 2001 году. Полёт продолжался 12 суток. Второй полёт Келли совершил в июле 2006 года на шаттле «Дискавери» STS-121.

Третий полет Марк Келли совершил в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» STS-124, который весной 2008 года доставил вторую часть японского модуля «Кибо» к МКС.

Назначен командиром финального полета шаттла «Индевор» STS-134. Изначально предполагалось, что в феврале 2011 Марк встретит на МКС своего брата-близнеца Скотта, который улетел на МКС 8 октября 2010 на корабле Союз ТМА-01М. В связи с тем, что старт «Индевор» STS-134 был перенесен на 29 апреля 2011 года, а Скотт вернулся на Землю 16 марта 2011, встреча братьев на орбите не состоялась. Полёт прошёл с 16 мая по 1 июня 2011 года.

В общей сложности, за четыре космических полёта Марк Келли провёл в космосе 54 суток 1 час 2 минуты (1297 часов 2 минуты).

Семья 
С 1989 по 2004 был женат на Амелии Бэбис (Amelia Victoria Babis), от этого брака у них две дочери.

7 октября 2007 года женился на члене Палаты представителей США Габриэль Гиффордс, которая 8 января 2011 года пострадала в результате покушения на неё в родном городе Тусон. В связи с этим инцидентом были сомнения в способности Марка Келли возглавить STS-134, но позже его статус был подтверждён.

Во время пребывания Келли в космосе Габриэль Гиффордс перенесла тяжёлую хирургическую операцию. В связи с этим Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство договорились о переговорах Папы Бенедикта XVI с астронавтами МКС. 21 мая 2011 Папа впервые говорил с астронавтами, находящимися в космосе.

После полётов в космос 
21 июня 2011 года Келли объявил о своём намерении покинуть корпус астронавтов НАСА и военно-морской флот США в связи с необходимостью помогать жене в выздоровлении после ранения.

В январе 2013 года Келли и Гиффордс создали комитет политических действий под названием «Американцы за ответственные решения». Миссия организации заключалась в продвижении решений среди выборных должностных лиц и широкой общественности. Келли и Гиффордс заявили, что поддерживают Вторую Поправку к Конституции, выступая за ответственное владение оружием и «недопущение оружия в руки опасных людей, таких как преступники, террористы и психически больные».

«Американцы за ответственные решения» в 2016 году объединились с «Юридическим центром по предотвращению вооружённого насилия» в организацию, известную теперь как Giffords.

В марте 2012 года компания SpaceX объявила об участии Келли в составе независимой консультативной группы экспертов по безопасности космических полётов.

3 ноября 2020 года победил с результатом 51,2 % на дополнительных выборах в Сенат США от Аризоны ветерана военно-воздушных сил республиканку Марту Максалли и 2 декабря 2020 года вступил в должность.

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография НАСА (англ.)
 Биография на сайте «Космическая энциклопедия»
 

Астронавты США
Участники войны в Персидском заливе
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Аризона
Действующие сенаторы США
Выпускники Военно-морской школы (Монтерей)
Выпускники Академии торгового флота США